SNC poate fi:

 Sistemul nervos central
 Șantierul Naval Constanța, șantier naval din România
 Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești (SNC Ploiești), companie minieră din România